Um especialista, ou perito, é uma pessoa que se ocupa exclusivamente de um ramo particular de uma ciência, de uma arte, etc. O título é dado a profissionais que concluem curso de pós graduação lato sensu nas referidas áreas. Também pode ser chamado de especialista o profissional que se empenha em uma matéria.

Ver também 
Título de especialista — atribuído pelas instituições de ensino politécnico portuguesas.

Profissões